NGC 4895 (другие обозначения — UGC 8113, MCG 5-31-81, ZWG 160.249, DRCG 27-206, PGC 44737) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4895
Волосы Вероники (созвездие)
Скопление Волос Вероники